

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет - Рим 1960 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1960